El término inmaculatinas hace referencia al gentilicio de varios institutos o sociedades de vida consagrada de la Iglesia católica:

Inmaculatinas, fundadas por Brigida Maria Postorino en 1898;
Inmaculatinas, fundadas por Carolina Beltrami en 1898;
Inmaculatinas, fundadas por Agustín Roscelli en 1876;
Inmaculatinas de Annecy, fundadas por María de la Inmaculada Concepción en 1855;
Inmaculatinas de Fiuggi, fundadas por Teresa, Cecilia e Antonia Faioli en 1747;
Inmaculatinas de Lourdes, fundadas por Eugénie Ducombs y Jean-Louis Peydessus en 1863;
Inmaculatinas de Madurai, fundadas por Julius Larmey, Augustine Pereira y Eugene nespoulous en 1911;
Inmaculatinas de Nagasaki, fundadas por Januarius Kyunosuke Hayasaka en 1934;
Inmaculatinas de Niort, fundadas por François-Donatien Pécot en 1854;
Inmaculatinas de Rímini, fundadas por Domenico Masi y Maria Caterina Ferreri en 1925;
Inmaculatinas de Ugadugú, fundadas por un grupo de mujeres aborígenes en 1930;
Inmaculatinas de la Virgen, fundadas por Marcelina Darowska en 1857;
Franciscanas Inmaculatinas, fundadas por Antonio Acernese en Pietradefusi en 1881;